Синий зуб — многозначное понятие.

 Одно из неофициальных названий недостроенного делового центра «Зенит» в Москве.
 Дословный перевод с английского языка названия устройства Bluetooth.